Kawedanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kawedanan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kawedanan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar